Scherzer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Scherzer (Jacob Philipp Adolph Scherzer; 1815–1864), deutscher Militärmusiker
 Birgit Scherzer (* 1954), deutsche Choreografin
 Christoph Scherzer (* 1857–1917), deutscher Lehrer und Botaniker
 Conrad Scherzer (* 1893–1965), deutscher Graphiker, Lehrer und Heimatschriftsteller

 Gisela Scherzer-Rening (1925–2004), deutsche Schauspielerin und Sängerin (Sopran)
 Hans Scherzer (* 1889–1943), deutscher Geologe, Botaniker und Heimatschriftsteller
 Hartmut Scherzer (* 1938), deutscher Journalist
 Johannes Scherzer, deutscher Trompetenbauer 
 Jonathan Scherzer (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Jörg Scherzer (1945–2019), deutscher Skandinavist und Übersetzer
 Karl von Scherzer (Carl Scherzer; 1821–1903), Forschungsreisender und Gesandter
 Kurt Scherzer (1920–2006), deutscher Politiker (FDP), Oberbürgermeister von Fürth
 Landolf Scherzer (* 1941), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Manfred Scherzer (1933–2013), deutscher Violinist und Dirigent
 Otmar Scherzer (* 1964), österreichischer Mathematiker

 Reinhard Schmitz-Scherzer (1938–2016), Schweizer Gerontologe, Hochschullehrer und Autor
 Siegfried Scherzer (* 1949), deutscher Fußballtorwart
 Steffi Scherzer (* 1957), deutsche Balletttänzerin
 Stephan Scherzer (* 1964), deutscher Medienmanager und Verbandsfunktionär
 Uwe Scherzer (1967–2022), deutsche LGBT-Aktivistin, Polit-Dragqueen und Kommunalpolitikerin, siehe Uschi Unsinn
 Veit Scherzer (* 1959),  deutscher Ordenskundler, Autor, Herausgeber und Verleger
 William Donald Scherzer (1858–1893), amerikanischer Ingenieur und Brückenbauer

Scherzer steht für:

 Porzellanfabrik Zeh, Scherzer & Co.

Siehe auch:
 Schertzer